Ла Лаборсиља има више значења:

 Ла Лаборсиља (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лаборсиља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаборсиља (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаборсиља (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лаборсиља (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лаборсиља (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лаборсиља (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лаборсиља (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лаборсиља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику